

Patronymes 
 
 Allann Petitjean (1974-), footballeur français. 
 Antoine Petitjean (?), chef-opérateur du son français. 
 
 Armand Petitjean (1884-1969), créateur de la marque de cosmétiques Lancôme.
 Son fils, Armand Petitjean (1913-2003), écrivain et philosophe.
 Bernard Petitjean (1829-1884), ingénieur français.
 Camille Petitjean (?-1962), officier français.
 Charles Petitjean (1934-), homme politique belge.
 Claude Petitjean (1858-1932), homme politique français. 
 Claude-Lazare Petitjean (1748-1794), homme politique français. 
 Cypora Petitjean-Cerf (1974-), romancière française. 
 Edmond Marie Petitjean (1844-1925), peintre impressionniste français. 
 Ernest-Georges Petitjean (1807-1871), auteur dramatique et écrivain français. 
 Francesca Petitjean (1962-), culturiste et actrice pornographique française. 
 François Petitjean (1741-1794), général de la Révolution française. 
 Frédéric Petitjean de La Rosière (1876-1949), auteur sous le nom de plume de Delly, de romans d'amour coécrits avec sa sœur Jeanne-Marie. 
 Frédéric Petitjean (1969-), scénariste, écrivain, et réalisateur français.
 Gérard Petitjean (1944-), journaliste français. 
 Henri-Elisée Petitjean (1881-1959), homme politique français. 
 Henri Petitjean Roget (1836-1924), magistrat et avocat français.
 Hippolyte Petitjean (1854-1929), peintre et dessinateur français. 
 Ingrid Petitjean (1980-), skippeuse française. 
 Jacques Petitjean (15??-16??), organiste français.  
 Jeanne Lauvernay-Petitjean (1875-1955), artiste peintre française.
 Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière (1875-1947), autrice, sous le nom de plume de Delly, de romans d'amour coécrits avec son frère Frédéric. 
 Joseph Petitjean (1875-1960), homme politique français.
 Malik Petitjean (1996-2016), terroriste français. 
 Marc Petitjean (1951-), photographe et cinéaste français. 
 Marie Petitjean, épouse Becker (1879-1936), tueuse en série belge.  
 Mathilde-Amivi Petitjean (1994-), skieuse de fond togolaise. 
 Maxime Petitjean (1984-), joueur de rugby.
 Mélissa Petitjean (1978-), mixeuse française. 
 Patrick Petitjean (1947-), historien français des sciences.
 Patrick Petitjean (1955-), astrophysicien français. 
 Richard Petitjean-Boussin (1785-1861), homme politique français. 
 Robert Petitjean (1887-1951), homme politique belge. 
 Victor Petitjean (1857-1922), homme politique français.

Toponymes 

 Petitjean est l'ancien nom du village de Sidi Kacem au Maroc.

Marque 
 Petitjean est une marque commerciale de quenelles appartenant au groupe Financière Turenne Lafayette .
 Petitjean est une entreprise de mâts et candélabres pour éclairage public basée dans l'Aube, aujourd'hui propriété du groupe saoudien Al-Babtain.
 Mulot & Petitjean, la plus ancienne fabrique et boutiques de pain d'épices de Dijon.

Autres 
 Gare de Pré-Petitjean, gare ferroviaire de la commune de Montfaucon (Jura) en Suisse.
 Monument Petitjean, monument de la commune de Champlitte (Haute-Saône) en France.

Notes